Geoffrey – nome proprio di persona inglese maschile
 Geoffrey – arcivescovo di York dal 1189 al 1212
 Geoffrey – arcidiacono di Totnes nel 1262
 Hugo Geoffrey – antifascista e generale austriaco naturalizzato francese

Pagine correlate 
Geoffroy
Jeffery
Jeffrey
Geoff